Куверманс () — нідерландське прізвище. Відомі носії:

 Вім Куверманс (нар. 1960) — нідерландський футболіст і футбольний тренер.
 Данні Куверманс (нар. 1978) — нідерландський футболіст.
 Марк Куверманс (нар. 1968) — нідерландський тенісист і бізнесмен.